begonia, ukośnica (Begonia L.) – rodzaj roślin z rodziny begoniowatych obejmujący według różnych autorów 1200–1500 gatunków występujących w obszarach tropikalnych i subtropikalnych
 (943) Begonia (1920 HX) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid